Михаил Курбатов:
 Курбатов, Михаил Михайлович (1905—1990) — советский контрабасист и педагог.
 Курбатов, Михаил Тихонович (1924—1944) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Курбатов, Михаил Павлович (род. 1935) — советский и украинский велогонщик и тренер.